

Codici 
 ATT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atmautluak (Alaska) (Stati Uniti).
 ATT Afghan Transit Trade (Commercio di traffico afgano) – Uno dei canali di contrabbando più floridi nel mondo

Scandinavia 
 Ätt è il nome dei clan norreni dell'antica Scandinavia.

Sport 
 American Top Team – team statunitense di arti marziali miste